Верхняя губа () — непарная часть ротового аппарата большинства насекомых, представляющая собой складку покровов головы. Закладка верхней губы в онтогенезе происходит независимо от конечностей. От клипеуса нижняя губа отделена швом. Движение лабрума ограничено и осуществляется помощью мышц, которые отходят от верхней части лба. Выделяют внешнюю и внутреннюю поврехности верхней губы. На внутренней поверхности, иногда, образуется выступ, называемый эпифаринксом.

Примечания

См. также 
 Ротовые органы насекомых

Ссылки 
 Erwin Hentschel, Günther Wagner: Zoologisches Wörterbuch, Gustav Fischer Verlag Jena, 4. Auflage 1990. ISBN 3-334-00348-5

Анатомия насекомых
Органы животных